Русское Тимошкино — село в Барышском районе Ульяновской области. Входит в состав Ленинского городского поселения.

География 
Населённый пункт расположен на реке Барыш в 34 километрах к юго-западу от города Барыш — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 143 километра.

Часовой пояс

История 
К 1913 году в селе располагались церковь, школа, волостное правление.

До 2005 года входило в состав ныне упразднённого Головцевского сельсовета.

Население 

Согласно статистическим данным, в 1913 году в селе было 127 дворов, проживало 764 жителя (русские). Население в 1996 году — 94 человека, преимущественно русские. В 2002 году в селе проживало 70 человек, русские (100%).

Известные люди 

 Щёголев Иван Андреевич — художник.

Достопримечательности 
 Исток реки Барыш — ООПТ Ульяновской области.

Инфраструктура 
В селе расположена всего одна улица — Мира.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Барышский район»

Населённые пункты Барышского района